Etter est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bill Etter (né en 1950), américain joueur de football américain 
Bob Etter (né en 1945), américain joueur de football américain
Carrie Etter (née en 1969), poétesse américaine
Fernand Etter (1941-1997), coureur cycliste français
Lior Etter (né en 1990), footballeur suisse
Maria Woodworth-Etter (1844-1924), évangéliste américaine
Philipp Etter (1891-1977), homme politique suisse

Toponyme
20804 Etter, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes

Homonymie
Homonymie de patronyme